Междуречье — село в Тюльганском районе Оренбургской области России. Входит в состав Троицкого сельсовета.

История 
В 1962 г. указом Президиума Верховного Совета РСФСР хутор Старая Америка переименован в село Междуречье.

Население

Примечания 

Населённые пункты Тюльганского района